Копачел има више значења:

 Копачел (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Копачел (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Копачел (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији